Михаил Даниелович Давиташвили — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1914 году в Кутаиси. Член КПСС с 1939 года.

С 1929 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1933—1991 гг. — корреспондент ЗакТАГА, литературный сотрудник дивизионной газеты, газеты «Заря Востока», участник Великой Отечественной войны, заведующий разными отделами редакции газеты «Заря Востока», редактор газеты «Соплис цховреба»

Избирался депутатом Верховного Совета Грузинской ССР 7-11-го созывов.

Умер в Тбилиси в 1991 году.

Сочинения 
 Чай наш, грузинский (автор). — Тбилиси, Грузия. Гам-ба ЦК КП, 1966. — 155 с. (Премия Союза журналистов СССР)
 Драгоценное растение (Автор). — Тбилиси, Сахельгами, 1955. — 38 с.
 Генерал Леселидзе: Очерк (Автор). — Тбилиси, Сахельгами, 1950. — 102 с.

Ссылки 
 ენციკლოპედია «საქართველო», ტ. 2, თბ., 2012. — გვ. 277. [Энциклопедия «Грузия»]
 Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР, десятый созыв : [Биогр. справочник]. — Тбилиси : Сабчота Сакартвело, 1981. — 446 с. : портр.; 22 см
 ГА РФ Р7523 105 152 «Указы Президиума Верховного Совета СССР, принятые с 26 по 27 августа 1971 года, и материалы к ним /к протоколу № 14/ с № 2075-VIII по № 2078-VIII. Том 7»

Главные редакторы СССР
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 11-го созыва